Le mot Pribram peut renvoyer à :
 Alfred Francis Přibram, historien autrichien.
 Karl H. Pribram, scientifique autrichien.

Voir aussi
 Příbram, ville de la région de Bohême-Centrale, en République tchèque ;
 FC Marila Příbram, club de football ;
 (9884) Příbram, astéroïde.